Anthony Appiah (1954-), philosophe ghanéen ;
 Adou Appiah (1974-), sociologue ivoirien, spécialiste du syndicalisme;
 Dennis Appiah (1992-), footballeur français ;
 Emmanuel Appiah Kubi (1989-), athlète ghanéen spécialiste du sprint ;
 Ernestina Edem Appiah (1977-), entrepreneure sociale ghanéenne ;
 James Kwesi Appiah (1960-), ancien footballeur, entraineur et sélectionneur ghanéen ;
 Joe Appiah (1918-1990), avocat et homme politique ghanéen ;
 Kabran Appiah (1959-2021),  homme politique ivoirien ;
 Kwesi Appiah (1990-), footballeur ghanéen ;
 Martha Appiah (1965-), athlète ghanéenne ;
 Peter Kodwo Appiah Turkson, archevêque catholique ghanéen ;
 Stephen Appiah (1980-), footballeur ghanéen.
Jackie Appiah (1983-),  actrice ghanéenne

Patronyme ghanéen